Вакар — фамилия.
 Вакары — белорусский дворянский род.
 Вакар — ва, буква индийского письма деванагари.

Персоналии 
 Вакар, Александр Платонович (1856—1900) — статский советник, почётный мировой судья, член Кашинского окружного суда.
 Вакар, Алексей Григорьевич (1773—1843) — общественный деятель, действительный член Московского Императорского общества сельского хозяйства.
 Вакар, Алексы (1898—1966) — польский экономист.
 Вакар, Анатолий Модестович (1856—1911) — статский советник, председатель Прокуратории Царства Польского.
 
 Вакар, Василий Модестович (1853—1914) — действительный статский советник, депутат Государственной думы IV созыва.
 Вакар, Виктор Модестович (1853—1930) — действительный статский советник, почётный мировой судья, общественный деятель.
 
 Вакар, Влодзимеж (1885—1933) — польский учёный-экономист, статистик и публицист, демограф, педагог, журналист, редактор.
 Вакар, Ирина Анатольевна (род. 1947) — советский и российский искусствовед, куратор.
 Вакар, Модест Алексеевич (?—1867) — генерал-майор, командующий гвардейской резервной пешей артиллерии.
 
 
 Вакар, Сергей Михайлович (1928—1998) — белорусский и советский скульптор, заслуженный деятель искусств Белорусской ССР (1978).
 Вакар, Яков Яковлевич (1847—1914) — генерал-майор, российский военный педагог, начальник Иркутской приготовительной школы Сибирского кадетского корпуса.
 Вакар, Яков Яковлевич (1874 — ?) — российский военный деятель, полковник.